CLK steht für:
 Clock, in der Datentechnik, siehe Taktsignal
 Clackmannanshire (Großbritannien) im ISO-Code
 Mercedes-Benz CLK-Klasse, ein  Kraftfahrzeug

 

CLK